Zickert ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Zickert (1885–1954), deutscher Wirtschaftsjournalist und Herausgeber
 Jonas Zickert (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Robert Zickert (* 1990), deutscher Fußballspieler